3036 Krat – asteroide
KRAT – sigla del fuso orario di Krasnojarsk